Armando Garza Sada (nacido el 29 de junio de 1957 en Monterrey, Nuevo León) es un empresario mexicano actualmente es el Presidente del Consejo de Administración del grupo industrial Alfa. Es nieto de Roberto Garza Sada, empresario y filántropo mexicano fundador de Grupo Cervecería Cuauhtémoc y Hojalata y Lámina (HYLSA).

Estudios 
Estudió en el Instituto Irlandés de Monterrey y es graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene también una maestría en administración de la escuela de negocios de la Universidad de Stanford.

Trayectoria empresarial 
Fue presidente de la CAINTRA Nuevo León durante el periodo 1995 - 1997.

Es presidente del Consejo de administración de Grupo Industrial Alfa. Antes trabajó en Alpek (petroquímicos) y en Nemak (componentes de aluminio para la industria automotriz). Asimismo, recorrió en su carrera administrativa diversos puestos en otras empresas del consorcio regiomontano: Sigma Alimentos (alimentación) y  Alestra (electrónica y comunicaciones). Previo a su actual cargo, ocupó la vicepresidencia del Consejo de Administración y la dirección de desarrollo del Grupo Industrial Alfa. También tuvo a su cargo, la dirección de Versax y la dirección de Sigma, empresas pertenecientes al consorcio. Además de lo anterior, ocupó la dirección de planeación del propio Grupo Alfa, así como la dirección de Polioles y Selther. En 2010, de acuerdo a la revista CNN Expansión, obtuvo el 11.° lugar en el ranking de los cien empresarios más importantes de México.

Forma parte de los consejos de administración de Gigante, El Puerto de Liverpool, Lamosa, Celulosa y Derivados (CYDSA), de MVS Comunicaciones y otras empresas de México, así como de la Universidad de Monterrey. Es también miembro del consejo consultivo del Centro Roberto Garza Sada, de la Universidad de Monterrey y de la Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León (CAINTRA) y del Consejo Económico Empresarial del Sector Privado (CEESP).

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Nacidos en Monterrey
Empresarios de México
Alumnado del Instituto Tecnológico de Massachusetts
Alumnado de la Universidad Stanford